Oscarella är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Oscarella i familjen Plakinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Oscarellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Oscarella